Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин — международный турнир национальных сборных, проводимый под эгидой Всемирной федерации кёрлинга.

История 
Чемпионаты мира по кёрлингу среди мужских сборных команд проводятся ежегодно с 1959 года. До 1967 носили название Кубок Шотландии.

С 2006 в турнире участвовали 12 команд, с 2018 — 13 команд, а с 2021 — 14 команд. Автоматически квалифицируется команда страны-организатора, остальные места определяются по итогам континентальных чемпионатов. Система соревнований включает в себя групповой раунд (Robin Round), в котором все участвующие команды играют каждая с каждой в один круг, и плей-офф. Победители полуфиналов разыгрывают первенство, проигравшие — бронзовые награды.

Всего призёрами прошедших 64 чемпионатов мира (62-й Чемпионат мира 2020 года был отменён из-за пандемии коронавируса COVID-19) становились сборные команды 11 стран, из которых 6 смогли завоевать чемпионский титул. Наибольшее количество побед на счету Канады — 36. 11 раз побеждала в турнире Швеция, 5 — Шотландия, по 4 — США и Норвегия, трижды — Швейцария.

Принимали мировое первенство 9 стран, причём Канада — 25 раз, Шотландия — 11 (и один, 62-й Чемпионат мира 2020 года, не состоялся), Швейцария — 8, США — 9, ФРГ/Германия — 4, Швеция — 3, Франция, Италия и Китай — по одному разу.

Первый матч в истории чемпионатов мира прошёл 3 сентября 1959 года в Фолкерке (Шотландия). В нём встретились единственные участники первенства — сборные Канады и Шотландии. Со счётом 12:6 победили канадцы.

Ни одного чемпионата мира не пропустила сборная Канады. Шотландия не участвовала в Чемпионате мира 2001 года. Команда США пропустила два первых Чемпионата мира: 1959 и 1960 годов.

Места проведения и призёры

Медальная таблица

Результаты участия стран в чемпионатах  
С 1959 по 1989 год

С 1990 года и далее

«Q» — команда была квалифицирована для участия в чемпионате 2020, но чемпионат был отменён (однако в общем количестве выступлений команды этот чемпионат учтён)

Примечания

См. также 
 Кёрлинг
 Всемирная федерация кёрлинга
 Кёрлинг на зимних Олимпийских играх
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов

Ссылки 
 Международные турниры на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 sports123.com 

Мужчины
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1959 года